Foris steht für:

 Foris AG, ein deutscher Prozesskostenfinanzierer
 Foris Telecom

Foris oder Foriș ist der Familienname folgender Personen:
 Ștefan Foriș (1892–1946), ungarisch-rumänischer Kommunist und Journalist